João Pedro Geraldino dos Santos Galvão (Ipatinga, 9 de março de 1992) é um futebolista brasileiro naturalizado italiano que atua como atacante. Atualmente joga no Fenerbahçe.

Carreira

Atlético Mineiro 
Foi revelado pelo Atlético Mineiro em 2010. Chegou ao Galo em 2006, aos 14 anos de idade, para integrar as categorias de base do clube. Nesse período foi campeão da Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior e do Campeonato Sul-Americano Sub-17 (o último com a Seleção Brasileira Sub-17), ambos em 2009.

Sua primeira partida como profissional aconteceu no dia 23 de maio de 2010, contra o Atlético Paranaense, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Nesse jogo, João Pedro agradou o treinador Vanderlei Luxemburgo, que o escalou como titular em várias outras partidas.

No total foram quinze jogos como profissional pelo Atlético: onze pelo Campeonato Brasileiro, dois pela Copa Sul-Americana e dois amistosos.

Palermo 
Foi anunciado pelo Palermo no dia 30 de agosto de 2010. O clube italiano pagou cerca de 2,45 milhões de euros (cerca de 5,5 milhões de reais) ao Atlético pelo passe e por 70% de seus direitos federativos. O meio-campista assinou um contrato de cinco anos com o clube.

Vitória de Guimarães 
Em janeiro de 2011 foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, onde permaneceu até o final da temporada.

Peñarol 
No dia 19 de agosto de 2011, o Palermo confirmou o empréstimo de João Pedro ao Peñarol. Fez sua estreia contra o Cerro Largo, em partida que terminou 0 a 0. Em sua terceira partida, contra o Racing, marcou seu primeiro gol com a camisa do Peñarol. Também foi seu primeiro gol como profissional.

Santos 
No dia 5 de julho de 2012, João Pedro foi anunciado como novo jogador do Santos. Estreou pelo Peixe no dia 16 de julho, contra o Internacional, numa partida que terminou 0 a 0.

Estoril Praia 
Pouco aproveitado pelo Santos, o meia foi anunciado como reforço do Estoril Praia no dia 1 de julho de 2013. No total, disputou 45 partidas e marcou 10 gols com a camisa dos Canarinhos.

Cagliari 
Retornou à Itália em 2014, sendo anunciado pelo Cagliari no dia 2 de setembro. Inicialmente contratado como meio-campista, ainda no Estoril já tinha sido utilizado como atacante. No entanto, firmou-se na nova posição a partir da temporada 2019–20, sendo escalado no ataque ao lado do centroavante argentino Giovanni Simeone.

Teve grande atuação no dia 17 de outubro de 2021, pela Serie A, ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 contra a Sampdoria.

Fenerbahçe 
Depois de oito anos no Cagliari, o atacante migrou para a Turquia e foi confirmado como novo reforço do Fenerbahçe no dia 22 de julho de 2022.

Estatísticas 
Atualizadas até 18 de outubro de 2021

 a. Inclui jogos da Taça de Portugal e Taça da Liga
 b. Inclui jogos da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Liga Europa da UEFA

Títulos 
Peñarol
Copa Bimbo: 2012

Santos
Recopa Sul-Americana: 2012

Seleção Brasileira
Campeonato Sul-Americano Sub-17: 2009
Copa Sendai: 2009

Ligações externas 

Naturais de Ipatinga
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Clube Atlético Mineiro
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas do Vitória Sport Clube
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Grupo Desportivo Estoril Praia
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas do Fenerbahçe SK
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-17
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol